Михаил Иванович Вечерский (30.10.1919 — 07.07.1999) — передовик советского сельского хозяйства, управляющий отделением совхоза «Труд» Гиагинского района Адыгейской автономной области (ныне — Республики Адыгея). Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда (30.04.1966).

Биография

Ранние годы 
Родился в 1919 году в селе Луговики Чернухинского района Полтавской области. Отец погиб на Гражданской войне, вскоре умерла и мать. Воспитывался в детдоме, а когда подрос, послали учиться в школу ФЗО в городе Енакиево, где он получил специальность электрослесаря. После окончания школы работал электриком местного коксохимического завода.

На фронтах Великой Отечественной войны 
10 октября 1939 года призван Орджоникидзевским ГВК в Красную армию, а уже через полтора года началась Великая Отечественная война. Оборонял Москву, воевал на Кавказе, участвовал в прорыве «Голубой линии». Здесь, на фронте, в 1944 году стал членом КПСС.

В боях участвовал:

 С 11.1942 года по 06.1943 года — электромеханик 3-го стрелкового полка, сводного отряда Сухумской стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта;
 С 06.1943 года по 05.45 года — шофёр 10 стр. дивизии Северо-Кавказского фронта.

Дважды ранен в 1943 году и в марте 1945 года.

После войны 
Демобилизовавшись из армии, в 1946 году приехал на Кубань, поступил в совхоз «Труд». Здесь он работал трактористом, руководил тракторной бригадой, а в 1956 году его назначили управляющим первым отделением.

В 1950 году получил первую трудовую награду — медаль «За трудовую доблесть». В последующие годы, росла урожайность полей, продуктивность ферм. Отделение стало ведущим в совхозе. Переломным периодом явились годы седьмой пятилетки. Отделение ежегодно получало устойчивые урожаи: пшеницы — 35—37 центнеров, кукурузы — 45—50 с гектара. Повысилась урожайность подсолнечника.

В 1965 году с каждого из 240 гектаров было получено по 24,3 центнера маслосемян подсолнечника. Причём фактическая себестоимость продукции была значительно ниже плановой.

Хорошо проработали в этом году и животноводы отделения. Они произвели и продали государству много мяса и молока, значительно снизив при этом нормы затрат труда и средств. Только за счёт этого сэкономлено около 40 тысяч рублей.

За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок подсолнечника, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года Вечерскому Михаилу Ивановичу — управляющему отделением совхоза «Труд» присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Труженики отделения в последующие годы добились почётного звания — «Отделение высокой культуры земледелия». Урожайность зерновых превысила 44 центнера, а озимой пшеницы — 45 центнеров с гектара. Перекрыли задания по производству сельскохозяйственной продукции и сдали сверх пятилетнего плана 5,5 тысяч тонн зерна, много подсолнечника, молока и других продуктов. Выход продукции на одного работающего составил 137 процентов к заданию, значительно снижена её себестоимость.

За достигнутые успехи М. И. Вечерский награждён орденом Октябрьской Революции. Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Был участником и награждался медалями ВДНХ.

Избирался членом Адыгейского обкома КПСС и Гиагинского райкома КПСС, депутатом Адыгейского областного Совета народных депутатов. Персональный пенсионер союзного значения.

Умер от фронтовых ран 7 июля 1999 года.

Награды 
 Медаль «Серп и Молот» (30.06.1966);
 Орден Ленина (30.06.1966)
 Орден Октябрьской Революции
Орден Отечественной войны I степени (1985)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Кавказа»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Память 

 На могиле установлен надгробный памятник.
 Имя Героя золотыми буквами вписано на мемориальной доске в Краснодаре.
 Занесён в Книгу почёта района и на аллею Трудовой Славы Гиагинского района.

См. также 
Список Героев Социалистического Труда Адыгеи

Примечания

Литература 
 Газета Красное Знамя 2012— Год Российской истории. Умелые хозяева Гиагинской земли. * 7.07.2012 г. № 52 (9880)

Ссылки 
 
 Легенды творят люди
 Умелые хозяева Гиагинской земли.

Участники обороны Кавказа
Члены Адыгейского обкома КПСС
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Адыгейского областного совета
Герои Социалистического Труда Адыгеи
Герои Социалистического Труда Краснодарского края